Ту́полевская улица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Богатырского проспекта до Байконурской улицы.

История 
Улица получила название 7 июля 1993 года в честь Андрея Николаевича Туполева — русского советского авиаконструктора.

Первоначально проходила от Богатырского проспекта до проспекта Сизова. В 2013 году была продлена до Байконурской улицы.

Транспорт 
Ближайшая к Туполевской улице станция метро — «Комендантский проспект» 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии.

Пересечения 
 Богатырский проспект
 Комендантский проспект
 проспект Сизова
 Байконурская улица

Достопримечательности 
 Академия фигурного катания
 «Максидом»

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Туполев
Туполев